Oranje Vrijstaat, een voormalig land in het huidige Zuid-Afrika
Vrijstaat (provincie), een provincie van Zuid-Afrika
vrijstaat (staatsvorm), een staatsvorm
Oranjevrijstaat, opgericht door de Kabouterbeweging in 1970